Il singolare del torneo di tennis Salerno Challenger 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Claudio Pistolesi che ha battuto in finale José Antonio Fernández 6-1, 7-6, 6-1.

Teste di serie 

 Claudio Pistolesi (Campione)
 Stefan Lochbihler (primo turno)
 Simone Colombo (secondo turno)
 Paolo Pambianco (primo turno)

 Massimo Cierro (primo turno)
 Sascha Nensel (semifinali)
 Nevio Devide (primo turno)
 Paul Dogger (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Salerno Challenger 1989